Małżeństwo z przymusu (z ang. shotgun wedding) – ślub zawarty pod przymusem, niepowodowany miłością państwa młodych, lecz próbą uniknięcia skandalu związanego z niechcianą ciążą. Nie należy mylić z wymuszonym małżeństwem (z ang. forced marriage), w którym małżeństwo dokonywane jest wbrew woli jednej ze stron.

Małżeństwo (prawo)
Rodzaje małżeństw

en:Forced marriage#Shotgun wedding